Зв'язко́ва вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зв'язкова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Зв'язкова вулиця — вулиця в місті Львів.

 Зв'язкова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Пріорка.

Вулиці